Херсонские губернские ведомости (1838—1919) — в Российской империи печатный орган Херсонской губернии.
 Херсонские епархиальные ведомости (1860; затем 1901—1916) — печатный орган в Херсонской губернии.

Примечания